Мерил има више значења:
 Мерил (Ајова)
 Мерил (Висконсин)
 Мерил (Мичиген)
 Мерил (Орегон)